Иван Суханов:
 Суханов, Иван Васильевич (1933—2000) — советский и российский философ, специалист по социальной философии.
 Суханов, Иван Кузьмич (1916—1942) — советский военнослужащий, красноармеец, закрыл телом амбразуру дзота.
 Суханов, Иван Петрович — художник, работал в мастерской Бенуа, репрессирован.